Chell kan syfta på:

 Chell, England
 Chell (Portal) – protagonisten och spelarfiguren i Valves datorspelsserie Portal.